Musse har flera betydelser:

 Musse Pigg - fiktiv karaktär skapad av Walt Disney
 Musse Hasselvall - svensk kampsportsprofil och programledare
 Musse – smeknamn för friidrottaren Mustafa Mohamed